La classifica perpetua dell'Eccellenza Umbria è una graduatoria di valore puramente statistico in cui sono conteggiate le statistiche delle società con almeno una partecipazione al campionato di Eccellenza Umbria.

La classifica 
Le statistiche della tabella si riferiscono ai campionati di Eccellenza Umbria dalla sua prima edizione nella stagione 1991-92 fino ad oggi. L'ultima colonna evidenzia la media punti a partita in Eccellenza Umbria, considerando tre punti per ogni vittoria ed arrotondando il dato alla terza cifra decimale. In caso di parità di punti fra due o più squadre si terrà conto dei seguenti criteri: media punti, differenza reti, maggior numero di gol segnati, punteggio con i 3 punti, punteggio con i 2 punti.

Sono esclusi gli spareggi, i play-off ed i play-out, in quanto validi per l'assegnazione di promozioni e retrocessioni e non di punti in classifica. I dati sono aggiornati all'8 maggio 2022, data di chiusura della 30ª edizione.

Note

Voci correlate
 Eccellenza
 Eccellenza Umbria

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Umbria